Scugog ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Lake Scugog, künstlicher See in der Scugog Township
 Scugog River, Fluss in Ontario
 Scugog (Ontario), Stadt in Ontario in der Durham Region

Scugog steht für:
 Mississauga's of Scugog Island First Nation, Indianerstamm in Ontario